Kerk van Sædden, gelegen in het stadsdeel Sædding in de Deense plaats Esbjerg
 de kerk in de parochie Sædding in de Deense gemeente Ringkøbing-Skjern.